Влади́мир Миха́йлович Кубийо́вич (; 23 сентября, 1900, Новы-Сонч, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия — 2 ноября 1985, Париж, Франция) — украинский политик, географ, историк, коллаборационист сотрудничавший с оккупационной администрацией Германии во время Второй мировой войны, общественный и культурный деятель. Инициатор формирования украинской дивизии СС «Галичина». Организатор издания и главный редактор «Энциклопедии украиноведения» и труда «География украинских и смежных земель».

Биография 

Владимир Кубийович родился в 1900 году в Новом Сонче на Западной Лемковщине в украинско-польской семье.

В 1918 году начал учиться в Ягеллонском университете в Кракове (Польская Республика), но обучение было прервано войной в Галиции. В 1918—1919 годах был артиллеристом в Украинской Галицкой Армии. После отступления УГА за Збруч остался в Галиции, а затем вернулся в Краков, где продолжил обучение в 1919—1923 годах.

С 1928 по 1939 год был доцентом в Ягеллонском университете. Занимался изучением украинских этнических земель в составе Польши, Чехословакии и Румынии. С 1931 года — действительный член Научного Общества им. Шевченко, председатель его географической секции. Как выдающийся географ участвовал в международных научных конгрессах в Праге (1932), Варшаве (1934) и Болгарии (1936), где выступал с докладами. В своих исследованиях польско-украинской окраины Кубийович последовательно отстаивал украинские геополитические интересы и вёл научную дискуссию с польскими учёными, которых обвинял в умышленном подлоге статистических данных в исследованиях, за что в 1939 году был лишён кафедры в Ягеллонском университете.

В 1940 году был назначен профессором Вольного украинского университета в Праге.

Перед Второй мировой войной был одним из лидеров украинского национального движения на землях, входивших в состав Польши. Во время войны был активным сторонником сотрудничества с немцами, занимал должность главы Украинского центрального комитета в Кракове, был инициатором формирования украинской дивизии СС «Галичина» (14-й дивизии СС).

В 1944 году выехал на территорию Германии, позднее жил во Франции. После войны — один из лидеров украинского национального движения на Западе. Был инициатором издания украинской энциклопедии в 10 томах.

В послевоенные годы работал на Западе, автор нескольких фундаментальных работ по украинистике, главный редактор «Энциклопедии украиноведения», изданной во Франции.

В 1947—1951 гг — генеральный секретарь НТШ, с 1952 — председатель НОШ в Европе. Автор более 80 научных работ по географии Украины: «Территория и население украинских земель» (1935), «Атлас Украины и смежных краев» (1937), «География украинских и смежных земель» (1938, 1943), «Украинские этнические группы Галичины» (1953) и др.

Главный редактор «Энциклопедии украиноведения» (Париж — Нью-Йорк, 1955—1984) и «Encyclopedia of Ukraine» (Торонто, Баффало, Лондон, 1984—1985). Редактор украинского издания труда Вольфа-Дитриха Гайке по истории дивизии «Галичина», автор статей в «Известиях» Братства бывших воинов дивизии, в частности статьи «Начала украинской дивизии „Галичина“». Также написал воспоминания «Мне 70» и «Украина в Генерал-губернаторстве 1939-41» (1975).

В современной Украине книги Кубийовича можно найти в библиотеках, в честь него была выпущена почтовая марка.

В честь Кубийовича названы улицы в Коломые, Львове и других городах Украины.

Научные труды 
 «Розміщення культур у Північних Карпатах» (1930)
 Kubijowicz W. Rozmieszczenie Ukraińców w Azji. Biuletyn Polsko-Ukraiński. чч. 21—23. В. 1934.
 Монография «Територія і людність українських земель» (1935)
 «Розміщення населення в бойківських Карпатах» (1938)
 «Лемківщина, Посяння, Холмщина і Підляшшя. Географічний нарис»
 «Ґеоґрафія українських і сумежних земель» (1938, 1943).
 монография «Українці в Генеральній Губернії. 1939—1941». Вид. Миколи Денисюка. Чікаго. 1975. — 664 с.
 монография «Етнічні групи південно-західної України» (1983, автор передмови німецький українознавець Георг Штадтмюллер).
 Володимир Кубійович «Атляс України й сумежних країв»
 Володимир Кубійович «Етнографічна карта України»
 Володимир Кубійович «Етнографічна карта південнозахідньої України (Галичини)»

Примечания

Литература 
 Віталій Абліцов. Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті. — : КИТ, 2007. — 436 с.
 Профессор Володимир Кубійович / Упорядн. О. І. Шаблій. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.

Ссылки 
 Українська Дивізія Галичина
 Володимир Кубійович «Мені 85» (Мюнхен, 1985)
 Володимир Кубійович. Початки української дивізії «Галичина»

Политики Украины
Украинские коллаборационисты
Выпускники Ягеллонского университета
Географы Украины
Издатели Украины
Историки Украины
Преподаватели Украинского свободного университета
Члены Научного общества имени Шевченко
Похороненные в департаменте Валь-д’Уаз
Персоналии:Дивизия СС «Галиция»